Dorothea Maria von Sachsen ist der Name folgender Personen:

 Dorothea Maria von Sachsen-Weimar (1641–1675), Prinzessin von Sachsen-Weimar, Herzogin des Sekundogeniturfürstentums Sachsen-Zeitz
 Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg (1674–1713), Prinzessin von Sachsen-Gotha-Altenburg und Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Dorothea Maria von Anhalt (1574–1617), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Weimar